Mansa

Localidades

Praia Mansa

Mansa (Luapula)

Veja também
Manso

Desambiguação